Tai Hai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dalai Nur (sjö i Kina), Inre Mongoliet, 
 Dai Hai, sjö, Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar